Suro kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Suro, administrativ by, Jawa Tengah,

Spanien 

 Suró, berg, Katalonien, Província de Tarragona, 

Robotskapade Indonesienförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar